Ре́нта (, ; от  «возвращать, отдавать»,  «возвращённая, отданная») — многозначный термин.

Экономика 
 Рента (экономика) — регулярно получаемый доход с капитала, облигаций, имущества, земли.
 Земельная рента — цена, уплачиваемая за использование земли и других природных ресурсов.
 Финансовая рента — ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через равные промежутки времени.
 Экономическая рента — величина, уплачиваемая за пользование ресурсами (факторами производства) в размере превышения над минимальной платой, необходимой для поддержания ресурса в рабочем состоянии. Такой минимальной платой может являться альтернативная доходность ресурса. Платёж за пользование ресурсами, который не увеличивает величину предложения (объёма производства). Земельная рента — это частный случай экономической ренты, так как предложение земли (например на острове) ограничено (не эластично), и при увеличении платежа за пользование землёй величина предложения (объёма производства) не изменяется.
 Мёртвая рента — арендная плата, которая выплачивается за неиспользуемую собственность, имущество, недвижимость (напр., за неработающую шахту).

Юриспруденция 
 Договор ренты — гражданско-правовой договор.
 Постоянная рента
 Пожизненная рента
 Пожизненное содержание с иждивением

Персоналии 
  (род. 1939) — американский филантроп.
  (род. 1950) — доминиканский экономист.
 Рента, Оскар де ла (1932—2014) — американский модельер доминиканского происхождения.

Прочее 
 Рантье — человек, живущий на ренту.
 Рентабельность — относительный показатель экономической эффективности.